Courtauld är ett efternamn. Det kan avse

 Courtauld Institute of Art, konstinstitution i London
 Courtauld Gallery

Geografi

Antarktis
 Mount Courtauld

Grönland
 Courtauld Bjerg
 Courtauld Fjord
 Courtauld Gletscher

Efternamn